Сисолятін — російське прізвище. Відомі носії:

 Сисолятін Василь Андрійович (1925—1969) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Сисолятін Іван Іванович (1924—1997) — радянський військовик, перший командир 810-го окремого полку морської піхоти Чорноморського флоту у 1966–1971 роках. Учасник німецько-радянської війни.
 Сисолятін Іван Матвійович (1923—2006) — радянський генерал, Герой Радянського Союзу (1944).

Російські прізвища